Викто́рия Ви́кторовна Пота́пова (род. 8 января 1974 года, Москва, СССР) — российская дзюдоистка-паралимпиец, выступающая в весовой категории до 48 килограмм, четырёхкратный бронзовый призёр Паралимпийских игр. Заслуженный мастер спорта России среди спортсменов с нарушением зрения.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (30 сентября 2009 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на XIII Паралимпийских летних играх 2008 года в городе Пекине (Китай).
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (10 сентября 2012 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на XIV Паралимпийских летних играх 2012 года в городе Лондоне (Великобритания).
 Заслуженный мастер спорта России (2004).

Примечания

Ссылки 
 
 Паралимпийская чемпионка по дзюдо Виктория Потапова: Москва по-прежнему не безопасна
 Бронзовый призер Паралимпиады Виктория Потапова: Мама собиралась «тарелку» купить

Дзюдоисты России
Дзюдоисты на летних Паралимпийских играх 2004 года
Дзюдоисты на летних Паралимпийских играх 2008 года
Дзюдоисты на летних Паралимпийских играх 2012 года
Бронзовые призёры летних Паралимпийских игр 2004 года
Бронзовые призёры летних Паралимпийских игр 2008 года
Бронзовые призёры летних Паралимпийских игр 2012 года